Адольф Грубе:
 Грубе, Адольф Иванович — директор Санкт-Петербургского частного коммерческого банка в 1901 году.
 Грубе, Адольф Эдуард (1812—1880) — немецкий зоолог